Bengt Dahlberg kan syfta på:

 Benkt Dahlberg (1920–2010), svensk generalmajor och företagsledare
 Bengt Dahlberg (född 1957), svensk skådespelare